Angel signifie ange, en anglais et en espagnol.

En anglais, ce mot est étymologiquement la fusion du mot engel utilisé en vieil anglais (mot prononcé « ène-gueul, comme en allemand) et du mot angele en ancien français ; les deux provenant du latin angelus qui a lui-même pour origine le mot grec , ángelos « messager ».

Toponymes 

 Angel, un quartier de Londres, dans le district d'Islington ;
 Angel, la station du métro de Londres qui mène à ce quartier (sur la Northern line) ;
 Salto Angel, des chutes d'eau dans l'État de Bolívar, au Venezuela, les chutes les plus hautes du monde ;
 , le nom de plusieurs chutes d'eau.

Patronyme 

 Albert Angel (1974-), architecte, architecte d’intérieur et designer ;
 Asher Angel (2002-), acteur américain ;
 Criss Angel (1967-), magicien américain ;
 Fernand Angel (1881-1950), herpétologiste et ichtyologiste français ;
 Fernando Angel (1963-), bassiste mexicain ;
 Heather Angel (1909-1986), actrice britannique ;
 Hélène Angel (1967-), réalisatrice française ;
 Jack Angel (1930-2021), acteur américain ;
 Jullian Angel, chanteur folk français ;
 Marc Angel (1963-), homme politique luxembourgeois ;
 Marc Angel-Romera (1960-), graphiste et illustrateur luxembourgeois ;
 Pierre Angel (1924-1998), footballeur français ;
 Sylvie Angel (1952-), psychiatre française ;
 Zuzu Angel (1921-1976), styliste brésilienne.

Prénom

Pseudonyme 

 Ángel, rappeur et poète cubano-américain ;
 Angel (née en 1966), actrice pornographique américaine.
 Ángel (1952-), de son nom complet Ángel de los Santos Cano, footballeur espagnol.
 Ángel (1987-), de son nom complet Ángel Luis Rodríguez Díaz, footballeur espagnol.

Cinéma 

 Angel, titre original d'Ange, comédie d'Ernst Lubitsch, sorti en 1937 ;
, court métrage d'animation Derek May, sorti en 1966 ;
 , drame grec de , sorti en 1982 ;
 Angel, drame anglo-irlandais de Neil Jordan, sorti en 1982 ;
, titre original de L'Ange, film français de Patrick Bokanowski, sorti en 1982 ;
 , thriller américain de Robert Vincent O'Neill, sorti en 1984 ;
 , film d'action hongkongais de Raymond Leung et Teresa Woo, sorti en 1987 ;
, film suédois de Stig Larsson, sorti en 1989 ;
 , titre alternatif de , téléfilm américain de , sorti en 2005 ;
 Angel, film franco-belge de François Ozon, sorti en 2006 ;
 , drame porto-ricain de Jacobo Morales, sorti en 2007 ;
, court métrage d'horreur et d'arts martiaux de , sorti en 2007 ;
Angel, titre anglais d', drame norvégien de , sorti en 2009 ;
, film indien de , sorti en 2011 ;
El Ángel, titre original de L'Ange, film argentin de Luis Ortega, sorti en 2018.

Télévision

Série télévisée 

 , série télévisée américaine en noir et blanc diffusée du  au  sur  ;
 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur  ;
 Angel, personnage fictif de la série télévisée Buffy contre les vampires et héros du spin-off homonyme Angel.
 , titre original de , série télévisée sud-coréenne diffusée du  au  sur  ;
 , jeu télévisée britannique diffusé de  au  sur .

Épisodes 

 , titre original d'Un ange passe,  épisode de la  saison de Sept à la maison () ;
 , titre original dAlias Angelus,  épisode de la  saison de Buffy contre les vampires ;
 , titre original du  épisode de la  saison de  ;
 , titre original de Que votre volonté soit faite,  épisode de la  saison de New York, police judiciaire () ;
 , titre original du  épisode de la  saison de Aux frontières de l'étrange () ;
 , titre original du  épisode de la  saison de  ;
 , titre original du  épisode de la  saison de  ;
 , titre original du  épisode de la  saison de  ;
 , titre original du  épisode de la  saison de  ;
 , titre original de L'Ange de la mort,  épisode de la  saison de  ;
 , titre original de L'Ami de ma sœur,  épisode de la  saison de Les Années coup de cœur ()

Bandes dessinées 
Dans l'univers Marvel
Angel est le nom de deux membres des X-Men :
Warren Worthington III créé par Stan Lee et Jack Kirby. Il apparait pour la première fois en septembre 1963 dans le premier numéro de la série de comic book X-Men.
Angel Salvadore, créée par Grant Morrison et Ethan Van Sciver. Elle apparait pour la première fois dans le comic book New X-Men #118 et est interprétée par Zoë Kravitz dans le film X-Men : Le Commencement.
 Angel Dust : une mutante membre des morlock
 The Angel () (souvent réduit à Tom Halloway) est un personnage créé par l'artiste Paul Gustavson durant l'âge d'or du comic book qui apparaît pour la première fois dans Marvel Comics  d' publié par Timely Comics.

Chansons 

 Angel, un single du groupe Aerosmith ;
 Angel, un album du groupe Angel ;
 Angel, un single du chanteur Pharrell Williams ;
 Angel, un single (1999) de la chanteuse Sarah McLachlan issu de l'album Surfacing ;
 Angel, un single du chanteur Jimi Hendrix ;
 Angel, un titre de l'album "Mezzanine" du groupe Massive Attack ;
 Angel, une chanson de Madonna ;
 Angel, un titre de l'album "Hot Shot" du chanteur Shaggy ;
 Angel, un titre de Cody Simpson spécialement écrit pour ses fans qu'il surnomme lui-même "Angels" ;
 Angel, un titre interprété par Elvis Presley dans le film américain Le Shérif de ces dames (Follow That Dream), réalisé par Gordon Douglas ;
 Angel, une chanson d'Akon.

Autres 
 Angel, un groupe de hard rock américain
 Angel, un parfum de Thierry Mugler
 Angel, un personnage de la série de jeu Tekken
 Angel, une planète de la franchise 
 , un avion léger bimoteur américain à décollage et atterrissage courts
 Angel, un manga édité en France par Tonkam
Angel City FC, club de football féminin de Los Angeles

Voir aussi 
 
 
 
 
 

Homonymie de titre
Patronyme français
Patronyme anglais